Gawdy ist der Familienname folgender Personen:

 John Saw Gawdy